Brunca steht für:

 Boruca, ein indigenes Volk in Costa Rica
 eine Region im Südwesten von Costa Rica, die aus Teilen der Provinzen Puntarenas und San José besteht